Sinković ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Sinković (* 1989), kroatischer Ruderer
 Valent Sinković (* 1988), kroatischer Ruderer

Siehe auch:
 Sinkovits